Museumsquartier steht für folgende Museumseinrichtungen:
 MuseumsQuartier in Wien
 Museumsquartier Leipzig, Sachsen
 Museumsquartier St. Annen in Lübeck, Schleswig-Holstein
 Museumsquartier Tirschenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

Siehe auch:
 U-Bahn-Station Museumsquartier in Wien